Красну́шкин — русская фамилия. Известные носители:

 Краснушкин, Александр Афанасьевич (1918—1991) — советский партийный и государственный деятель Тольятти и Самары.
 Краснушкин, Вениамин Алексеевич (1891—1920) — русский публицист и издатель, печатался под псевдонимом Виктор Севский.
 Краснушкин, Евгений Константинович (1885—1951) —  советский психиатр, является одним из создателей отечественной судебной психиатрии как самостоятельной дисциплины.
 Краснушкин, Пётр Евгеньевич (1913—1983) — советский физик, профессор кафедры колебаний физического факультета МГУ.

 Краснушкина, Елизавета Захарьевна (1858—1912) —  российская художница, мастер гравюры.